Пові́льна діастолі́чна деполяриза́ція — основний механізм виникнення ритмічних збуджень у центрах автоматії серця —-нетривале і відносно невелике зменшення мембранного потенціалу клітин ведучого центру автоматії серця, яке поступово досягає порогового значення і спричиняє виникнення потенціалу дії і збудження, яке по провідній системі поширюється на всі волокна міокарду.

Див. також 
 Мембранний потенціал спокою

Кардіологія